Сальседильо () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнкас-Минерас, в 89 км от столицы провинции. Занимает площадь 16,9 км². Население — 8 человек (на 2010 год).

Расположен у подножия Муэла-де-Анадон (Иберийские горы), рядом с рекой Сегура (бассейн , притока Эбро).

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля
Города Теруэля